Het seizoen 1965/1966 van de Nederlandse Eredivisie was het tiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Dit seizoen streden zestien clubs in de Eredivisie. Nieuw door promotie uit de Eerste divisie waren Willem II en Elinkwijk. Zij namen de plaats in van NAC en Sittardia, die gedegradeerd waren.

Daarnaast was dit het eerste seizoen voor de fusieclub FC Twente, waarin Sportclub Enschede en Enschedese Boys waren opgegaan. De ploeg kreeg de Eredivisieplaats van SC Enschede.

Omdat het volgende seizoen weer met achttien clubs zou worden gespeeld, degradeerde er in 1965/66 één club. Ajax, dat het vorig seizoen 1964/65 zijn slechtste prestatie ooit in de Eredivie had gehaald met een 13e plaats, werd nu landskampioen. Heracles degradeerde rechtstreeks.

Bijzonderheden
 GVAV wist voor het eerst in Eindhoven te winnen van PSV. Pas op 29 maart 2014 wint GVAV/FC Groningen weer een uitwedstrijd tegen PSV.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Positieverloop per club

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1965/66